Givaudan (automerk), een Frans iautomerk
 Givaudan (bedrijf), een Zwitsers chemiebedrijf
 Givaudan (motorfiets), een Britse motorfiets